Kunststof, materiaal vervaardigd door chemische verbinding
 Kunststof (programma), Nederlands radio- en voormalig televisieprogramma